Бази́ль () — французские имя и фамилия.

Известные носители фамилии 
 Надин Базиль, настоящее имя Надежда Фёдоровна Бессарабова (1931—2017) — французская актриса.
 Базиль, Фредерик (1841—1870) — французский художник.
 Полковник де Базиль — псевдоним В. Г. Воскресенского, театрального деятеля.